Кубок Митропы 1937 — 11-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие шестнадцать команд из Австрии, Венгрии, Италии, Румынии, Чехословакии, Швейцарии и Югославии.

Победу в соревновании одержал венгерский клуб «Ференцварош», который в финале обыграл итальянский «Лацио» с общим счётом 9:6.

1/8 финала 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1937 на сайте IFFHS (часть 1)
 Кубок Митропы 1937 на сайте IFFHS (часть 2)
 Кубок Митропы 1937 на сайте RSSSF

1937
Футбол в Европе в 1937 году